KSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kvernberget, Kristiansund, Norvegia
 ksu – codice ISO 639-3 della lingua khamyang